Утгоф — немецкая фамилия (нем. :de: Uthoff) в России.
 Утгоф, Виктор Викторович (1889—1930) — русский военный лётчик, герой Первой мировой войны.
 Утгоф, Владимир Львович (1886—1937) — эсер, член Всероссийского учредительного собрания.
 Утгоф, Лев Карлович (1852—1918) — генерал от инфантерии, помощник Варшавского генерал-губернатора по полицейской части.